Miejscowości w Polsce:
 Jurzec Szlachecki
 Jurzec Włościański